Села в Україні:
 Вільхівчик — Донецька область, Амвросіївський район
 Вільхівчик — Закарпатська область, Тячівський район
 Вільхівчик — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Вільхівчик — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район

Річки:
 Вільховчик — річка в Донецькій області України та Ростовській області Росії, права притока Міусу
 Вільхівчик — річка в Закарпатській області України, права притока Тересви